Znamenka – insediamento di tipo urbano della oblast' di Tambov
 Znamenka – insediamento di tipo urbano della oblast' di Orël